Матте́йс де Лигт (, ; , Лейдердорп) — нидерландский футболист, защитник немецкого клуба «Бавария» и сборной Нидерландов.

Клубная карьера 

Начинал заниматься футболом в детской команде «Абкауде». В 2009 году присоединился к системе амстердамского «Аякса». В 2015 году заключил с клубом четырёхлетний контракт. В 2016 году был переведён в состав «Йонг Аякс». В сезоне 2016/17 также стал привлекаться к тренировкам и матчам первой команды. Его дебют в чемпионате Нидерландов состоялся 27 ноября 2016 года в матче против клуба «Херенвен». Во второй половине сезона 2016/17 стал игроком ротации амстердамцев. В сезоне 2017/18 стал игроком основного состава, а с сезона 2018/19 — капитаном команды (в 19 лет).

В сезоне 2018/19 он провёл 33 матча, в которых забил 3 мяча. 31 июля 2019 года, Де Лигт попал шорт-лист из десяти претендентов на получение награды «The Best FIFA Men’s Player».

18 июля 2019 года перешёл в итальянский «Ювентус» за €75 млн + до €10 млн бонусами. Контракт с 19-летним футболистом рассчитан до 2024 года.

В сезоне 2019/20 сыграл за «Ювентус» 29 матчей (4 гола) в чемпионате Италии и стал чемпионом страны. В сезоне 2020/21 провёл 27 матчей в чемпионате Италии.

19 июля 2022 года подписал пятилетний контракт с клубом «Бавария». Сумма трансфера составила 67 млн евро, ещё 10 млн евро предусмотрены в виде бонусов. 5 августа 2022 года дебютировал в Бундеслиге, выйдя на замену Лукасу Эрнандесу в матче против «Айнтрахта».

Карьера в сборной 
Представлял Нидерланды на юношеском уровне.

Свой первый вызов в национальную сборную Нидерландов получил в марте 2017 года. 25 марта 2017 года дебютировал за сборную в проигранном отборочном матче чемпионата мира 2018 года против Болгарии в Софии (0:2). Де Лигт стал самым молодым футболистом с 1931 года, вышедшим в основном составе сборной Нидерландов. Тренер сборной Нидерландов Данни Блинд включил молодого футболиста в состав сборной, несмотря на то, что де Лигт всего дважды к тому моменту выходил в стартовом составе «Аякса» в чемпионате Нидерландов.

24 марта 2019 года в Амстердаме забил свой первый мяч за сборную в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против Германии (2:3). 6 июня 2019 года в полуфинале Лиги наций сравнял счёт в игре против Англии, Нидерланды затем выиграли в дополнительное время (3:1).

На чемпионате Европы 2020 года в матче 1/8 финала против Чехии при счёте 0:0 получил прямую красную карточку за умышленную игру рукой, после чего сборная Нидерландов пропустила два мяча и вылетела с турнира.

Достижения

Командные 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19
 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2016/17

«Ювентус»
 Чемпион Италии: 2019/20
 Обладатель Кубка Италии: 2020/21

«Бавария»
 Обладатель Суперкубка Германии: 2022

Сборная Нидерландов
 Серебряный призёр Лиги наций УЕФА 2019

Индивидуальные 
 Футбольный талант года в Нидерландах: 2017/18
 Обладатель награды Golden Boy: 2018
 Футболист года в Нидерландах: 2019
 Входит в состав символической сборной года Лиги Европы УЕФА: 2016/17
 Символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19
 Член сборной ФИФПРО: 2019
 Обладатель трофея «Копа»: 2019
 Член символической сборной сезона по версии УЕФА: 2019

Статистика выступлений

Клубная карьера

Список матчей за сборную 

Итого: 40 матчей / 2 гола; 25 побед, 8 ничьих, 7 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fcbayern.com

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Бавария»